Pléyade hace referencia a varios artículos:

Antigua Grecia
Pléyades (mitología),  en mitología griega, las siete hermanas, hijas de Atlas y Pléyone

Literatura
Por extensión, a veces se llama pléyade a un grupo de siete personas ilustres, dedicadas a la poesía o la filosofía:
 Pléyade trágica, grupo de autores de tragedias del ;
 Pléyade poética, grupo de poetas del ;
 La Pléyade, desarrolló su trabajo en Francia durante el

Ciencia
 Pléyades (astronomía), cúmulo abierto de la constelación Tauro.

Editoriales 

 Editorial Pléyades, empresa editora de España.
 Pléyades Ediciones, empresa editora de Perú.

Otros
 Pleiades, supercomputadora de la NASA